При передаче немецких собственных имён за основу берётся литературный немецкий язык (), так же как это делается при транскрипции на русский язык немецких географических названий. В связи с этим не следует учитывать при транскрибировании диалектальные особенности немецкого произношения. Ударение в немецких словах в большинстве случаев тяготеет к первому корневому слогу, однако его надо каждый раз проверять по источникам. Для букв ä, ö, ü, ß существуют альтернативные написания ae, oe, ue, ss.

Таблица передачи

Дополнительные замечания 
 В географических названиях удвоенные немецкие согласные передаются удвоенными русскими в положении между гласными и в конце слова после гласных (в том числе в составных названиях в конце первого компонента); перед согласными и после согласных в русской передаче оставляется лишь одна из удвоенных согласных. При передаче других имён и названий по современным правилам удвоение согласных сохраняется везде (исключение — суффикс -mann).
 До 1974 года было принято сочетания ei, eu, äu передавать как ей после согласных, эй в начале слова и после гласных. Этой системе следуют такие традиционные варианты передачи, как Бретшнейдер, Вейдемейер, Веймар, Гейдельберг, Гейдрих, Гейне, Зейдлиц, Кейтель, крейцер, Лейбниц, Лейпциг, Мейсен, Нейман, Неймарк, прейскурант, Рейн, рейтузы, рейхсвер, рейхсрат, рейхстаг, Тангейзер, Фейербах, фейерверк, Фрейд, фрейлина, Цейс, цейтнот, цейхгауз, эдельвейс, Эйлер, Эйнштейн и др. На географических картах eu и äu передавались после согласных как ёй: Нёйштадт и т. п.

Примечания

Литература 

 
  / Таблицы практической транскрипции (транслитерации) с основных европейских языков, пользующихся латиницей, на русский. Немецкий язык, стр. 156—158.
 Алексеева И. С. Введение в переводоведение : учеб. пособие для студ. филол. и лингв. фак. высш. учеб. заведений. — 6-е изд., стер. — : Филологический факультет СПбГУ; : Издательский центр «Академия», 2012. — 368 с. / Таблица 2. Немецко-русские пофонемные соответствия, стр. 228—230; pdf pages 114—115, но скан не вычитан, десятки ошибок.
 

Фонетика немецкого языка
Практическая транскрипция с русским языком